Аркадий (Арташес) Дмитриевич Хоралов (Хералов) (род. , Мелитополь) — советский и российский композитор, певец эстрадно-романтического шансона, поэт, автор многих популярных песен. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2010). Заслуженный артист Российской Федерации (2018). Многократный обладатель премий «Шансон года».

Биография

Детство и юность 
Отец певца, Дмитрий Христофорович Хералов (20 мая 1910—1993) в Великую Отечественную войну служил командиром танкового батальона, у него была контузия, но он тремя пальцами левой руки играл на скрипке. Мать, Антонина Яковлевна († 1991), музыкального образования не имела, но у неё был чистый, красивый голос.

В 1957 году Аркадий поступил в первый класс общеобразовательной школы № 5 г. Мелитополя, которую окончил с отличием в 1967 году. Параллельно учился и окончил музыкальную школу № 1 по классу фортепьяно.

В 1967 году поступил в Мелитопольский институт механизации сельского хозяйства, который окончил в 1972 году со специальностью инженера по организации и технологии ремонта машин. Также, учась в институте, прошёл четырёхлетний курс на военной кафедре и получил звание лейтенанта инженерных войск. Выполнил первый юношеский разряд по лёгкой атлетике, был членом юношеской сборной города по футболу.

Участие в ВИА 
На первом курсе института стал солистом студенческого эстрадного оркестра под управлением Александра Ивановича Чигрина, при котором была создана группа «Грифы», играющая бит- и поп-музыку. Будучи лидером группы и автором нескольких композиций, вскоре был приглашён в ВИА «Поют гитары» (художественный руководитель — Валерий Муратов) в качестве солиста.

С 1974 года Аркадий начал выступать вместе с ансамблем Софии Ротару «Червона рута». В 1975 году Ротару познакомила молодого автора с поэтом Андреем Дементьевым, который предложил композитору написать музыку для стихотворения «Давай попробуем вернуть».

В 1975 году, после работы в качестве солиста в Государственном эстрадном джаз-оркестре Армении под руководством Константина Орбеляна, Аркадия пригласили принять участие в московском ВИА «Самоцветы» (художественный руководитель Юрий Маликов), сотрудничество с которым началось в 1976 году. Работая в коллективе, он исполнял ряд песен, одна из которых песня-шлягер «Горький мёд».

С 1979 года, когда Аркадий Хоралов начал работать с ВИА «Красные маки» (художественный руководитель — Валерий Чуменко), его популярность как солиста и композитора приобретает всесоюзный масштаб. В том же году на Всесоюзной фирме грамзаписи «Мелодия» вышел первый диск-гигант ВИА «Красные маки» «Если не расстанемся», на котором звучали песни, записанные Аркадием. В следующем году на втором диске-гиганте «Красных маков» «Кружатся диски» Хоралов записал свои авторские песни: «Помни» и «Ясно всё» на стихи поэта Игоря Кохановского.

В 1981 году песни композитора записали Валерий Ободзинский («Давай помолчим») и Алексей Глызин и ВИА «Весёлые ребята» («Вот и всё»).

Сольная карьера 
В 1984 году Аркадий начал сольную карьеру как певец — исполнитель собственных песен на стихи Андрея Дементьева. В 1985 году фирмой «Мелодия» был выпущен первый миньон Хоралова «Без тебя», на котором были записаны песни «Заброшенный лес», «Воскресенье» и «Без тебя». В 1985 году вышел альбом Бесконечность, разошедшийся тиражом 3 400 000 копий; среди аранжировщиков — Ю. Чернавский и Р. Горобец.

Прорывом стала композиция «Новогодние игрушки» — в декабре 1988 года песня прозвучала на телевидении в программах «Лестница Якоба снова в гостях у Утренней почты» (с группой «Фейерверк»), и «Шире круг» (с Аурикой Ротару, 30 декабря 1988). Впоследствии композиция «Новогодние игрушки» была признана одной из самых популярных новогодних песен на постсоветском пространстве. В 1988 году вышел альбом Странный мир, тираж которого превысил 1 000 000 копий; в 1990 году — Где я и ты. в 1993
году вышла пластинка «Я позвоню». В дальнейшем певец переиздал их на компакт-дисках.

В 1990-е годы Аркадий Хоралов активно гастролировал, в том числе в США и Испании и стал организатором ежегодных концертов памяти своего коллеги Игоря Талькова.

В 1994 году появился альбом Мой странный мир, на котором записаны песни за период творчества 1985—1993 годов.

В 1996 году вышел альбом Я твой пленник. в том же году вышел клип на одноимённую песню.

В 2005 году к 30-летию своего творчества Аркадий Хоралов перевыпустил пять своих сольных альбомов на компакт-дисках с добавлением новых песен в качестве бонус-треков.

Песни Аркадия исполняли Алсу («Заброшенный лес»), группа «Премьер-Министр» («Давай попробуем вернуть»), Анита Цой («Новогодние игрушки»), Любовь Успенская («Вот и всё»), Таисия Повалий («Давай попробуем вернуть»), Александр Ломинский («Я твой пленник»), Сергей Любавин («Музыка любви»), Александр Ягья («Я позвоню»), Сосо Павлиашвили («Возврати мне любовь») и Витас («Без тебя»), а песнопение «Спаси нас, Господи!» было исполнено оперной певицей, Народной артисткой СССР, солисткой Большого Театра Ириной Архиповой.

В 2008 году вышел диск Аркадия Хоралова Я встречи ждал…, куда вошли хиты артиста и новые песни.

В 2019 году вышли видеоклипы «За тобою», «Дед Мороз придёт ко всем», а в 2020 году — личный сборник новых песен Аркадия Хоралова «Территория любви». Также в этом году вышел и альбом «Милая добрая мама».

Юбилейный концерт 
В декабре 2010 года состоялся большой юбилейный концерт певца в Государственном Кремлёвском дворце.

В концерте приняли участие друзья и коллеги Хоралова: Юрий Антонов, Александр Серов, Лев Лещенко, Андрей Дементьев, Владимир Винокур, Николай Носков, Лолита, Вячеслав Добрынин, Владислав Медяник, Игорь Саруханов, Алексей Глызин, Юрий Маликов и «Самоцветы», «Синяя птица Сергея Дроздова» и др.

Награды 

 Имеет награды и почётные грамоты ЦК ВЛКСМ.
 Лауреат Международного и Всесоюзного конкурсов артистов эстрады.
 Имеет благодарность В. В. Путина.
 Является членом Международного Союза деятелей эстрадного искусства.
 Член Творческого Союза композиторов.
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (12 октября 2010) — за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу.
 Заслуженный артист Российской Федерации (3 мая 2018) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Дискография 
ВИА «Красные маки»
 1980 — Если не расстанемся (Мелодия — 33 С 60—13361-62)
 1980 — Кружатся диски (Мелодия — С 60—14117-18)
Сольно

 1985 — Без тебя (миниальбом)
 1985 — Бесконечность (Мелодия — С60 23027 006)
 1988 — Странный мир (Мелодия — С60 26705 000)
 1990 — Где я и ты (Мелодия — С60 30319 000)
 1993 — Я позвоню
 1994 — Мой странный мир (авторский сборник)
 1996 — Я твой пленник (Русская изба — RI003-2000)
 2008 — Музыка любви (Квадро-Диск — KTL08-865)
 2009 — Я встречи ждал…
 2011 — Аривидерчи
 2013 — Аривидерчи (новая версия)
 2015 — Силуэт
 2016 — Одиночество
 2017 — История любви
 2018 — Киев — Москва
 2019 — Новое неизданное
 2020 — Территория любви
 2020 — Милая добрая мама

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Аркадия Хоралова
 Интервью А. Хоралова газете «Тверская, 13», Николай ФАНДЕЕВ 18.01.2005

Музыканты по алфавиту
Певцы и певицы СССР
Певцы и певицы России
Музыканты ВИА «Поют гитары»
Музыканты ВИА «Красные маки»
Выпускники ТГАТУ
 
Музыканты ВИА «Самоцветы»